Заячья капуста — название, которое может относиться к следующим видам растений:
  из семейства Кисличные,
  из семейства Розовые,
 различные виды семейства Толстянковые:
 ,
 ,
 ,
 .